Полейовський Анджей (у світі Каспер) — ксьондз, педагог.
 Полейовський Матвій — львівський скульптор і архітектор.
 Полейовський Петро — львівський скульптор і архітектор.
 Полейовський Іван — львівський скульптор.